Neustadt hat im Zusammenhang mit Dresden verschiedene Bedeutungen:

 den Stadtteil Innere Neustadt
 den Stadtteil Äußere Neustadt
 die Gesamtheit von Innerer und Äußerer Neustadt
 die Gemarkung Neustadt, siehe Neustadt (Gemarkung)
 den Stadtbezirk Neustadt, siehe Neustadt (Stadtbezirk)
 den Bahnhof Dresden-Neustadt
 die Anschlussstelle Dresden-Neustadt an der Bundesautobahn 4
 die ehemalige Amtshauptmannschaft Dresden-Neustadt, siehe Amtshauptmannschaft Dresden